Janikowice peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :

 dans la voïvodie de Łódź
 Janikowice, un village

 dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Janikowice, un village du powiat de Cracovie
 Janikowice, un village du powiat de Tarnów